Richard Hanson (1805-1876), personnalité politique australienne.
 Richard Burpee Hanson (1879-1948), avocat et homme politique canadien.